Huehuetenango kan syfta på:

Guatemala 

 Departamento de Huehuetenango, departement, 
 Municipio de Huehuetenango, kommun, 
 Huehuetenango (departementshuvudort), Departamento de Huehuetenango, Municipio de Huehuetenango, 
 Huehuetenango (flygplats),